Jerzy Albert (1838–1890) – książę Schwarzburg-Rudolstadt
 Jerzy Albert (1916–1940) – polski wojskowy, ofiara zbrodni katyńskiej